Чонішвілі (, від  — кушнір) — грузинське прізвище.

Відомі носії 

 Чонішвілі Ножері Давидович (1926—1987) — радянський актор, народний артист РРФСР.
 Чонішвілі Сергій Ножерійович (. 1965) — радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії, диктор телеканалу «СТС». Син Ножері Чонішвілі.

Грузинські прізвища